Renminbi – waluta Chińskiej Republiki Ludowej.
 RMB – niemiecka grupa muzyczna.